Химмаш:

 Химмаш — название жилого района в Екатеринбурге.
 Химмаш — название жилого района в Саранске.
 Химмаш — просторечное название завода «Уралхиммаш».
 Химмаш — просторечное название завода «Химтекстильмаш» в Орле.
 Химмаш — просторечное название завода «Старорусский завод химического машиностроения» в Старой Руссе.

См. также 
 Химмашбанк
 Химмашевец